Olszewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Olszewo, village du powiat de Konin
 Olszewo, village du powiat de Kościan
 Olszewo, village du powiat de Środa Wielkopolska

dans la voïvodie de Łódź
 Olszewo, village

dans voïvodie de Mazovie
 Olszewo, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Olszewo, village de la gmina de Boćki
 Olszewo, village de la gmina de Brańsk
 Olszewo, village du powiat de Łomża
 Olszewo, village du powiat de Siemiatycze

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Olszewo, village de la gmina de Prostki
 Olszewo, village de la gmina de Stare Juchy
 Olszewo, village du powiat de Działdowo
 Olszewo, village du powiat de Mrągowo
 Olszewo, village du powiat d'Olecko
 Olszewo, village du powiat de Nidzica